Итера:
 «Итера» — российская газовая компания.
 «Итера» — мини-футбольный клуб «Геолог» (2003—2004) из Нового Уренгоя, существовавший в 1998—2005 годах.
 «Итера» — мясокомбинат в Калуге.

 «Итера-Катюша» — российская велокоманда.

См. также 
 ITER (ИТЭР)

Примечания